Magnus Svensson (ur. 1963) – szwedzki hokeista
 Magnus Svensson (ur. 1969) – szwedzki piłkarz
 Magnus Svensson (ur. 1983) – szwedzki unihokeista
 Magnus Pääjärvi Svensson (ur. 1991) – szwedzki hokeista